A Cnaeus Servilius Caepio nevet több jeles római személyiség viselte:

Cnaeus Servilius Caepio – consul Kr. e. 253-ban
Cnaeus Servilius Caepio – az előbbi fia vagy unokája, consul Kr. e. 203-ban
Cnaeus Servilius Caepio – az előbbi fia, consul Kr. e. 169-ben
Cnaeus Servilius Caepio – az előbbi fia, consul Kr. e. 141-ben, censor Kr. e. 125-ben
Cnaeus Servilius Caepio – Claudius császár Servilia nevű feleségének apja, hajótörésben halt meg